Мягко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Мягкова, Алина Сергеевна (род. 1999) — российская футболистка.
 Мягкова, Галина Павловна (1928—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Мягкова, Ольга Карловна (?—1878) — сестра милосердия, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Мягкова, Ирина Валерьевна (род. 1982) —  российский стендап-комик. См. также